Ribjek je lahko:

 Ribjek, Občina Mokronog - Trebelno
 Ribjek, Občina Osilnica